El Torneig d'Halle 2018, oficialment conegut com a Gerry Weber Open 2018, és una competició tennística disputada sobre pista de gespa que pertany a les sèries 250 del circuit ATP masculí. La 26a edició del torneig es va celebrar entre el 16 i el 24 de juny de 2018 al Gerry Weber Stadion de Halle, Rin del Nord-Westfàlia, Alemanya.

El tennista croat Borna Ćorić va aconseguir la victòria més important de la seva carrera després d'imposar-se al suís Roger Federer i flamant número 1 del rànquing individual, que disputava la final de Halle per dotzena ocasió i de les quals n'ha guanyat nou, i també portava vint victòries consecutives sobre gespa. La derrota en la final va provocar que Federer tornés a perdre el número 1 en favor de Rafael Nadal. La final de dobles fou una reedició exacta de l'any anterior amb el mateix resultat.

Quadre individual masculí

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles masculins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 
 Web oficial   
 
 

2018
ATP World Tour 2018